Danziger Gespräche bezeichnet

 Verhandlungen zur Beendigung der August-Streiks 1980 in Polen
  Danziger Gespräche (Sicherheitskonferenz), seit 2000 jährlich stattfindende internationale Sicherheitskonferenz zum Informations- und Datenaustausch zwischen den Polizeibehörden der Mitgliedsstaaten der Europäischen Union